Das Estoril Open 2001 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Oeiras. Es war als Turnier der Tier IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2001. Das Turnier fand vom 9. bis 15. April 2001 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Ángeles Montolio und Jelena Bowina, das Montolio in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Květa Hrdličková und Barbara Rittner in drei Sätzen gegen Tina Križan und Katarina Srebotnik.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Oeiras